Zakari ist der Familienname folgender Personen:

 Aziz Zakari (* 1976), ghanaischer Sprinter
 Hadiza Zakari (* 1987), nigerianische Gewichtheberin